Saltamartini ist der Familienname von:

 Barbara Saltamartini (* 1972), italienische Politikerin (Lega Nord)
 Filippo Saltamartini (* 1957), italienischer Politiker (bis 2013 Il Popolo della Libertà, seither Forza Italia)